Каэн () — фамилия.
 Каэн, Анри — французский либреттист и художник.
 Каэн, Жорж — французский художник и музейный деятель.
 Каэн, Клод — французский историк-востоковед марксистского толка.
 Каэн, Огюст Николя — французский скульптор и медальер.

См. также 
 Каин (значения)